«Жизнь парней 4» () — сборник из четырёх короткометражных фильмов, объединённых темой однополой любви между мужчинами.

Содержание 
Долговременные отношения ()
 Режиссёр — Филлип Дж. Бартелл
 В ролях: Коул Уильямс — (Майкл), Уэстон Мюллер (Ралли)
 Год выхода: 2002
 Страна: 
 

Майкл и Ралли рассказывают незримому собеседнику историю своих отношений. Прошло всего пять месяцев с того момента, когда парни впервые встретились, но они уже успели пройти путь от взаимного обожания до ненависти.

О, Америка ()
 Режиссёр и сценарист — Алан Браун
 В ролях: Джей Гиллеспи, Дэвид Роджерс
 Год выхода: 2002
 Страна: 
 

Парень возвращается на то место, где только что он принимал участие в избиении гея, для того чтобы помочь жертве. История принимает неожиданный оборот.
В 2002 году на Международном фестивале короткометражного кино в Палм-Спрингсе фильм победил в номинации «Кинематографист будущего».

Удар головой ()
 Режиссёр и сценарист — Брайан Слоан
 В ролях: Крейг Честер, Андерсен Гебридж
 Год выхода: 2002
 Страна: 
 

Два парня на вечеринке ударились головами, одному из них понадобилась медицинская помощь. Посещение больницы выливается в выяснение отношений.

Лифт идёт вверх ()
 Режиссёр  — Эрик Мюллер
 В ролях: Майкл Бут, Брент Дойл
 Год выхода: 2003
 Страна: 
 

Случайная встреча велосипедиста и бизнесмена. Через некоторое время оба мужчины понимают, что они посланы друг другу судьбой.

Отзывы критиков 
Дэйв Кер на странице издания The New York Times:
В то время как предыдущие сборники включали в себя шесть или семь короткометражных фильмов, «Жизнь парней 4» содержит всего четыре общей продолжительностью 87 минут, что делает данный сборник  более значительной и амбициозной работой по сравнению с предыдущими.

Ссылки

Примечания 

Фильмы ЛГБТ-тематики США
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Короткометражные фильмы США
Киноальманахи
Фильмы-драмы США
Фильмы на английском языке